Jepsen ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Jepsen (1900–1979), deutscher lutherischer Theologe und Religionshistoriker
 Allan Kierstein Jepsen (* 1977), dänischer Fußballspieler
 Asmus Jepsen (1901–1945), deutscher Marinesoldat und Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft
 Carly Rae Jepsen (* 1985), kanadische Singer-Songwriterin
 Conny Jepsen (1921–1989), dänisch-schwedischer Badmintonspieler
 Dieter Jepsen-Föge (* 1944), deutscher Journalist
 Erling Jepsen (* 1956), dänischer Schriftsteller und Dramatiker
 George C. Jepsen (* 1954), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Glenn Lowell Jepsen (1903–1974), US-amerikanischer Paläontologe
 Hans Lyngby Jepsen (1920–2001), dänischer Schriftsteller
 Jørgen Grunnet Jepsen (1927–1981), dänischer Journalist, Jazz-Autor und Diskograph
 Klaus Jepsen (1936–2005), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Lise Lotte Jepsen (* 2000), dänische Hammerwerferin
 Maria Jepsen (* 1945), deutsche evangelische Bischöfin
 Mary Lou Jepsen (* 1965), US-amerikanische Unternehmerin
 Matias Helt Jepsen (* 1988), dänischer Handballspieler
 Roger Jepsen (1928–2020), US-amerikanischer Politiker
 Sören Jepsen (* 1958), deutscher Zahnmediziner
 Thomas Jepsen (* 1973), deutscher Bankkaufmann und Politiker (CDU), MdB
 Trine Jepsen (* 1977), dänische Popsängerin

Siehe auch: 
 Jebsen
 Jepson